ПРУ может означать:
 Партия развития Украины
 Партия регионов Украины
 ПРУ — противорадиационное укрытие.
 ПРУ — пускорегулирующее устройство.
 ПРУ — Пермское речное училище.